Placilla peut désigner :

 Placilla, une ville du Chili ;
 Placilla, une variante du nom d’Aelia Flacilla, épouse de l’empereur romain Théodose Ier (Théodose le Grand).
 Placilla, un quatre-mâts barque construit en Allemagne en 1892.

Notes et références